Kapo steht für:

 kurz einen Kapodaster
 kurz die Kantonspolizei in der Schweiz
 Vorarbeiter auf dem Bau oder einer anderen Handwerkergruppe
 Kapo (KZ), Häftling eines Konzentrationslagers mit Leitungsfunktionen

KAPO steht für:

 KAPO Aviakompania, ehemalige russische Fluggesellschaft
 Kaitsepolitseiamet, estnische Verfassungsschutzorganisation
 Kasanskoje awiazionnoje proiswodstbennoje obedinenije, ehemaliger Name der Kasanski awiazionny sawod, einer russischen Flugzeugfabrik

Kapo ist der Familienname folgender Personen:

 Hysni Kapo (1915–1979), albanischer Politiker
 Maxen Kapo (* 2001), französischer Fußballspieler
 Olivier Kapo (* 1980), französischer Fußballspieler
 Vito Kapo (1922–2020), albanische Politikerin

Siehe auch:

 Capo
 Kappō

Abkürzung